Kolokvij (skup), stručni razgovor i razmjena mišljenja;
 kolokvij (obrazovanje), usmena ili pismena provjera znanja na visokim školama, često iz dijela ispitne građe ili kao predispit.

Izvor